Diatomeeënaarde, een organogeen sediment dat geheel of voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes van eencellige kiezelwieren of diatomeeën
 Hoornsteen, een kiezelzuur rijke, microkristallijn sedimentair gesteente